Richard-Strauss-Straße (München), een straat in München
Richard-Strauss-Straße (metrostation), een station van de metro van München